Метохія — історична та географічна область на Балканах на заході Косова.
 Косово і Метохія — адміністративна одиниця в складі Сербії, (1990—1999).
 Метохія  — село в Кюстендильській області Болгарії.